Bartley ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Bartley (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Charles Bartley († 1996), US-amerikanischer Techniker und Unternehmer
 Chris Bartley (* 1984), britischer Ruderer
 Dallas Bartley (1916–1979) amerikanischer Musiker
 Edward Bartley (1839–1919), neuseeländischer Architekt
 Ewart Bartley (1909–1987), kanadischer Organist, Chorleiter, Musikpädagoge und Komponist
 Gerald Bartley (1898–1974), irischer Politiker
 Jonathan Bartley (* 1971), britischer Politiker
 Karayme Bartley (* 1995), jamaikanischer Leichtathlet
 Kyle Bartley (* 1991), englischer Fußballspieler
 Marvin Bartley (* 1986), englisch-jamaikanischer Fußballspieler
 Mordecai Bartley (1783–1870), US-amerikanischer Politiker
 Robert LeRoy Bartley (1937–2003), US-amerikanischer Journalist

 Victor Bartley (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Wende Bartley (* 1951), kanadischer Komponist
 William Warren Bartley (1934–1990), US-amerikanischer Philosoph

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bartley (Nebraska), im Red Willow County
 Bartley (New Jersey), im Morris County
 Bartley (West Virginia), im McDowell County
 Bartley Road Estates, im Troup County, Georgia
 Bartley Woods, im Fannin County, Texas

Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Bartley Branch, Fließgewässer im Dickenson County, Virginia
 Bartley Creek, Fließgewässer im McDowell County, West Virginia
 Bartley Run, Fließgewässer im Centre County, Pennsylvania
 Bartley Lake, See im Noble County, Indiana
 Bartley Canal, Kanal im Red Willow County, Nebraska
 Bartley Island, Insel im Madison County, North Carolina

Siehe auch:
 Bartley-Gletscher im ostantarktischen Viktorialand